Going ist der Name von:

 Going am Wilden Kaiser, Gemeinde in Tirol
 Joanna Going (* 1963), US-amerikanischen Schauspielerin
 Sid Going (* 1943), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler